Кречетович — фамилия.
 Кречетович, Виталий Иванович (1901—1942) — советский ботаник, специалист по осоковым растениям.
 Кречетович, Иосиф Павлович (1873—1933) — деятель обновленческого раскола, обновленческий митрополит Крымский.